TKG steht für:
 Tausendkorngewicht, die Gewichtsangabe von 1000 Körnern als Kenngröße einer Körnerpartie
 Telekommunikationsgesetz
 Textilkennzeichnungsgesetz
 Teresianische Karmel-Gemeinschaft, eine Laiengemeinschaft der Gemeinschaft Teresianischer Karmel
 Theodor Kramer Gesellschaft
tragbares Kommunikationsgerät

tkg steht für:
 Tesaka (ISO-639-3-Code), Varietät von Malagasy (Sprache), einer der Amtssprachen auf Madagaskar

Siehe auch:

Abkürzung